Балашовский округ — административно-территориальная единица Нижне-Волжского края, существовавшая в 1928—1930 годах. 

Балашовский округ был образован 23 июля 1928 года. Центром округа был назначен город Балашов. 

По данным на 1929 год округ делился на 10 районов:
 Аркадакский, 
 Балашовский, 
 Бековский, 
 Колышлейский, 
 Романовский, 
 Ртищевский, 
 Самойловский, 
 Сердобский, 
 Тамалинский, 
 Туркинский.

30 июля 1930 года Балашовский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Нижне-Волжского края.

Источники 
Административное деление Союза ССР. М., 1929.

Округа РСФСР